Sara Kiersten Quin (ur. 19 września 1980) – kanadyjska wokalistka i gitarzystka. Założycielka zespołu Tegan and Sara. Siostra Tegan Rain Quin.

Bliźnięta
Kanadyjskie wokalistki popowe
Kanadyjskie wokalistki folkowe
Urodzeni w 1980